Моржовец:
 Моржовец — остров в Белом море при входе в Мезенскую губу.
 Моржовец — посёлок в Мезенском районе Архангельской области на острове Моржовец.
 «Моржовец» — научно-исследовательское судно службы космических исследований отдела морских экспедиционных работ.